Унгарската революция може да се отнася за:

 Унгарска революция 1848/49, надигане за равноправие с немците в Австрийската империя;
 Събитията по и около провъзгласяването на Унгарска съветска република през 1919 г., наричани още революция;
 Унгарска революция, другото име на въстанието от октомври 1956 г. - за демократичен социализъм и излизане на Унгария от Варшавския договор;